Лёвенталь — еврейская фамилия. Известные носители:

 Лёвенталь, Дагоберт (1849—1914) — немецкий скрипач и альтист.
 Лёвенталь, Иоганн Якоб (1810—1876) — австро-венгерский шахматист.
 Лёвенталь, Лео (1900—1993) — немецкий социальный философ.

См. также 
 Левенталь